Bieg mężczyzn na dystansie 15 km stylem klasycznym podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1972 w Sapporo został rozegrany 7 lutego. Wzięło w nim udział 62 zawodników z 19 państw. Mistrzem olimpijskim w tej konkurencji został reprezentant Szwecji Sven-Åke Lundbäck.

Wyniki

Bibliografia 
  

Biegi narciarskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1972